Bupleurum gerardii är en flockblommig växtart som beskrevs av Carlo Allioni. Bupleurum gerardii ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
gerardii